Johan Hammarström – ex calciatore svedese
 Kristin Hammarström – ex calciatrice svedese
 Marie Hammarström – ex calciatrice svedese
 Torsten Hammarström – diplomatico svedese